Кліщ — українське прізвище.

Відомі носії 
 Кліщ Іван (1905–1942) — український архітектор, діяч Пласту й ОУН.
 Кліщ Іван Миколайович ( 1959) — український вчений у галузі медицини.
 Кліщ Микола Васильович ( 1949) — український художник, реставратор, літератор.
Отто Кліщ (1886–1971) — австрійський і німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту. Кавалер Німецького хреста в сріблі.

Інше 
 Кліщ (бронепотяг) — панцерний потяг збройних сил УНР.

Див. також 
 Кліщі (значення)